Pedro Cieza de León (1520 - 1554), conquistador espagnol et chroniqueur du Pérou. 
 Cieza, commune et ville de la communauté autonome monoprovinciale Région de Murcie en Espagne.
 Cieza, commune de la communauté autonome monoprovinciale Cantabrie en Espagne.

Homonymie de communes en Espagne